O Grande Prêmio do Cinema Brasil (popularmente conhecido como Prêmio Grande Otelo) é o prêmio mais importante do cinema brasileiro, outorgado anualmente pela Academia Brasileira de Cinema com a finalidade de premiar os melhores filmes e condecorar  a excelência dos melhores profissionais em cada uma das diversas especialidades do setor. O prêmio consiste numa estatueta banhada em ouro de um cavaleiro em homenagem ao ator brasileiro Grande Otelo segurando uma espada sobre um pedestal, desenhada por Ziraldo e esculpida pelo escultor Altair Souza. No Brasil, a transmissão da cerimônia é realizada pelo Canal Brasil.

É um prêmio organizado e votado pelos próprios profissionais, uma forma da própria classe celebrar o seu trabalho e dar o devido reconhecimento ao talento de seus profissionais.

Desde 2004, a votação passou a ser feita via internet, pelo site da Academia, e cada sócio recebe uma senha eletrônica para votar. A apuração é feita pela PricewaterhouseCoopers, a mesma empresa de auditoria que faz a apuração do Oscar.

Na fase de indicações, as cinco obras de cada categoria que passarão para a etapa seguinte são escolhidas pelos membros do Conselho Acadêmico da Academia, por meio de uma cédula de votação eletrônica com a lista completa de todos os concorrentes. Terminado o processo de apuração do primeiro turno, uma nova relação com os cinco escolhidos em cada categoria é enviada ao Conselho Acadêmico, que escolhe, então, os vencedores. Nas duas etapas, a votação é secreta e a abertura das cédulas é realizada pela PricewaterhouseCoopers que ao fim do processo garante de forma sigilosa os nomes dos vencedores em envelopes lacrados que somente são abertos no palco da cerimônia de premiação, transmitida ao vivo.

História

Anos 1990 
Depois que um decreto durante o governo do presidente Fernando Collor de Mello aboliu o apoio governamental à produção cinematográfica, quase nenhum filme foi produzido internamente no início da década de 1990.

Em 1991, apenas 1% dos filmes em exibição no Brasil eram produzidos no país e, em 1992, apenas dois filmes brasileiros eram lançados. Em 1993 (após o impeachment de Collor), o governo decretou um incentivo fiscal para a produção de filmes, e começou Retomada do Cinema Brasileiro, maneira como é chamado o renascimento das produções audiovisuais nacionais.

Em 1998, cinco por cento dos filmes nos cinemas eram brasileiros. O Ministério da Cultura do Brasil instituiu os prêmios nacionais de cinema em novembro de 1999 para reconhecer obras e personalidades da área audiovisual; Foram criadas 16 categorias e um prêmio especial. Com os prêmios, o Ministério da Cultura teve como objetivo fomentar a retomada, aumentando o público nacional; a meta era que 20% dos filmes no Brasil fossem produzidos no país a partir de 2002.

Anos 2000-2010 
Com a criação da Academia Brasileira de Cinema - fundada no dia 20 de maio de 2002, com sede no Rio de Janeiro - uma das atribuições da recém-fundada instituição era, entre outras, a de instituir o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro e contribuir para a discussão, promoção e fortalecimento do cinema como manifestação artística, ajudando, desta forma, a fortalecer a indústria cinematográfica brasileira. Hoje são mais de 200 sócios.

A primeira edição do prêmio aconteceu em 12 de setembro de 2002, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, e era chamado de Grande Prêmio BR do Cinema Brasileiro, pois era patrocinado pela BR, distribuidora de combustíveis da Petrobras. O nome foi mudado junto com o prêmio, que era chamado de Grande Prêmio Cinema Brasil. O grande vencedor da primeira edição foi o filme Bicho de Sete Cabeças, de Laís Bodansky, que conquistou sete prêmios. 

Em 2003, com o fim do patrocínio pela BR, a edição foi realizada com recursos doados por exibidores e distribuidores. Nesta edição, os grandes vencedores foram os filmes Cidade de Deus (seis prêmios, incluindo Melhor Filme de Ficção), de Fernando Meirelles e Kátia Lund, e Madame Satã (cinco prêmios), de Karim Aïnouz.

A partir da edição de 2004, o prêmio passou a se chamar Grande Prêmio TAM do Cinema Brasileiro, pois a companhia aérea TAM assinou um contrato com a Academia Brasileira de Cinema por quatro anos. Nesta edição, O Homem que Copiava, de Jorge Furtado, foi o grande vencedor, com seis prêmios.

Em 2005, o grande vencedor foi Cazuza - O Tempo Não Pára, de Sandra Werneck e Walter Carvalho, com sete prêmios.

Em 2011 o grande vencedor foi Tropa de Elite 2: O Inimigo agora é Outro, o filme foi indicado em 16 categorias e venceu em 9, incluindo Melhor Filme de Ficção, Direção (José Padilha) e Melhor Ator (Wagner Moura). Na categoria Melhor Atriz venceu Glória Pires por Lula, O filho do Brasil. Cássia Kis faturou o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante por Chico Xavier.

No ano de 2012, o grande vencedor foi O Palhaço, de Selton Mello, com 12 dos 14 prêmios que disputou.

Em 2019, o filme Benzinho, de Gustavo Pizzi, é o grande vencedor do Grande Otelo, que aconteceu pela primeira vez no Theatro Municipal de São Paulo. O longa-metragem conquistou seis prêmios em categorias principais: Melhor Filme de Ficção, Melhor Direção (Gustavo Pizzi), Melhor Atriz (Karine Teles), Melhor Atriz Coadjuvante (Adriana Esteves), Melhor Roteiro Original e Melhor Montagem de Ficção.

Anos 2020 
Devido a pandemia de COVID-19, o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro foi transmitido pela primeira vez na TV Cultura e suas plataformas digitais: no site, canal do Youtube, Facebook e Twitter. O grande vencedor do prêmio em 2020 foi Bacurau. O longa de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles recebeu 17 indicações e venceu em seis categorias na noite do Theatro Municipal de São Paulo: Melhor Longa de Ficção, Melhor Direção, Melhor Ator (Silvero Pereira), Melhor Roteiro Original, Melhores Efeitos Visuais e Melhor Montagem de Ficção.

A edição de 2021 também foi transmitida pela TV Cultura em 28 de novembro de 2021.

A Estatueta 
No ano em que a Academia celebraria o centenário do artista Grande Otelo, a Academia Brasileira de Cinema pediu para que o artista Ziraldo criasse o novo desenho do troféu Grande Otelo para o 14º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. 

Anteriormente o troféu, já batizado com o nome do autor desde a primeira edição, era uma obra abstrata - uma bola preta sobre um suporte entreaberto, no entanto, após o ano de 2015, ele finalmente assumiu as feições do seu homenageado. Ziraldo, autor do desenho, convidou o artesão Altair Souza para criar a escultura.

Categorias premiadas 

Além dos prêmios de mérito à excelência, a Academia anualmente outorga, através de seu Conselho, os Prêmios: Homenagem Especial e o Prêmio Especial de Preservação.

Principais vencedores 
 

De acordo com a Academia Brasileira de Cinema, os filmes vencedores em 2000 e 2001 não são outorgados por ela. Os prêmios anuais chamados de Grande Otelo somente foram concedidos a partir do ano de 2002 (para filmes lançados em 2001) até o presente ano, pois a Academia foi fundada em 20 de maio de 2002, com a primeira cerimônia a ter lugar em setembro de 2002, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, com o filme Bicho de Sete Cabeças, dirigido por Laís Bodansky e estrelado por Rodrigo Santoro, como o Melhor Filme do ano. A Academia não reconhece os prêmios concedidos em 2000 e 2001 porque foram entregues por uma comissão do Ministério da Cultura.

Melhor Filme de Ficção 

2000 — Orfeu, de Cacá Diegues
2001 — Eu, Tu, Eles, de Andrucha Waddington
2002 — Bicho de Sete Cabeças, de Laís Bodanzky
2003 — Cidade de Deus, de Fernando Meirelles
2004 — O Homem que Copiava, de Jorge Furtado
2005 — Cazuza - O Tempo não Para, de Sandra Werneck e Walter Carvalho
2007 — Cinema, Aspirinas e Urubus, de Marcelo Gomes
2008 — O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, de Cao Hamburger
2009 — Estômago, de Marcos Jorge
2010 — É Proibido Fumar, de Anna Muylaert
2011 — Tropa de Elite 2, de José Padilha
2012 — O Palhaço, de Selton Mello
2013 — Gonzaga - de Pai pra Filho, de Breno Silveira
2014 — Faroeste Caboclo, de Rene Sampaio
2015 — O Lobo atrás da Porta, de Fernando Coimbra
2016 — Que Horas Ela Volta?, de Anna Muylaert
2017 — Aquarius, de Kleber Mendonça Filho
2018 — Bingo: O Rei das Manhãs, de Daniel Rezende
2019 — Benzinho, de Gustavo Pizzi
2020 — Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles
2021 — A Febre, de Maya Da-Rin   
2022 — Marighella, de Wagner Moura

Melhor Ator 

2000 — Matheus Nachtergaele, por O Primeiro Dia
2001 — Matheus Nachtergaele, por O Auto da Compadecida
2002 — Rodrigo Santoro, por Bicho de Sete Cabeças
2003 — Lázaro Ramos, por Madame Satã
2004 — Selton Mello, por Lisbela e o Prisioneiro
2005 — Daniel de Oliveira, por Cazuza - O Tempo Não Para
2007 — Ângelo Antônio, por 2 Filhos de Francisco
2008 — Wagner Moura, por Tropa de Elite
2009 — Selton Mello, por Meu Nome Não é Johnny
2010 — Tony Ramos, por Se Eu Fosse Você 2
2011 — Wagner Moura, por Tropa de Elite 2
2012 — Selton Mello, por O Palhaço
2013 — Júlio Andrade, por Gonzaga - de Pai pra Filho
2014 — Fabrício Boliveira, por Faroeste Caboclo
2015 — Tony Ramos, por Getúlio / Babu Santana, por Tim Maia2016 — Marco Ricca, por Chatô, o Rei do Brasil2017 — Juliano Cazarré, por Boi Neon2018 — Vladimir Brichta, por Bingo: O Rei das Manhãs2019 — Stepan Nercessian, por Chacrinha: O Velho Guerreiro2020 — Silvero Pereira, por Bacurau / Fabrício Boliveira, por Simonal2021 — Marcos Palmeira, por Boca de Ouro
2022 — Seu Jorge, por Marighella

 Melhor Atriz 

2000 — Denise Fraga, por Por Trás do Pano2001 — Regina Casé, por Eu, Tu, Eles2002 — Juliana Carneiro da Cunha, por Lavoura Arcaica2003 — Marcélia Cartaxo, por Madame Satã2004 — Débora Falabella, por Dois Perdidos Numa Noite Suja2005 — Fernanda Montenegro, por O Outro Lado da Rua2007 — Alice Braga, por Cidade Baixa2008 — Hermila Guedes, por O Céu de Suely2009 — Leandra Leal, por Nome Próprio2010 — Lília Cabral, por Divã2011 — Glória Pires, por Lula, o Filho do Brasil2012 — Deborah Secco, por Bruna Surfistinha2013 — Dira Paes, por À Beira do Caminho2014 — Gloria Pires, por Flores Raras2015 — Leandra Leal, por O Lobo atrás da Porta2016 — Regina Casé, por Que Horas Ela Volta?
2017 — Andréia Horta, por Elis
2018 — Maria Ribeiro, por Como Nossos Pais
2019 — Karine Teles, por Benzinho2020 — Andréa Beltrão, por Hebe: A Estrela do Brasil2021 — Marcélia Cartaxo, por PicarretePacarrete2022 — Dira Paes, por Veneza

 Melhor Ator Coadjuvante 

2002 — Othon Bastos, por Bicho de Sete Cabeças2003 — Paulo Miklos, por O Invasor2004 — Pedro Cardoso, por O Homem que copiava2005 — Gero Camilo, por Narradores de Javé2007 — José Dumont, por 2 Filhos de Francisco2008 — Milhem Cortaz, por Tropa de Elite2009 — Babu Santana, por Estômago2010 — Chico Diaz, por O Contador de Histórias2011 — André Mattos, por Tropa de Elite 2 / Caio Blat, por As Melhores Coisas do Mundo2012 — Paulo José, por O Palhaço2013 — Cláudio Cavalcanti, por Astro - Uma Fábula Urbana em um Rio de Janeiro Mágico / João Miguel, por Gonzaga - de Pai pra Filho2014 — Wagner Moura, por Serra Pelada2015 — Jesuíta Barbosa, por Praia do Futuro2016 — Chico Anysio, por A hora e a vez de Augusto Matraga2017 — Flávio Bauraqui, por Nise: O Coração da Loucura2018 — Augusto Madeira, por Bingo: O Rei das Manhãs2019 — Matheus Nachtergaele, por O Nome da Morte2020 — Chico Diaz, por Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral2021 — João Miguel, por PicarretePacarrete2022 — Rodrigo Santoro, por 7 Prisioneiros Melhor Atriz Coadjuvante 

2002 — Laura Cardoso, por Copacabana2003 — Mariana Ximenes, por O Invasor2004 — Luana Piovani, por O Homem que copiava2005 — Laura Cardoso, por O Outro Lado da Rua2007 — Paloma Duarte, por 2 Filhos de Francisco2008 — Sílvia Lourenço, por O Cheiro do Ralo2009 — Júlia Lemmertz, por Meu Nome Não é Johnny2010 — Denise Weinberg, por Salve Geral2011 — Cássia Kiss, por Chico Xavier2012 — Drica Moraes, por Bruna Surfistinha2013 — Ângela Leal, por Febre do Rato / Leandra Leal, por Boca2014 — Bianca Comparato, por Somos Tão Jovens2015 — Thalita Carauta, por O Lobo atrás da Porta2016 — Camila Márdila, por Que Horas Ela Volta?
2017 — Laura Cardoso, por De Onde Eu Te Vejo
2018 — Sandra Corveloni, por A Glória e a Graça2019 — Adriana Esteves, por Benzinho2020 — Fernanda Montenegro, por A Vida Invisível2021 — Hermila Guedes, por Fim de Festa
2022 — Zezé Motta, por Doutor Gama''

Edições 

 Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2022
 Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2021
 Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2020
 Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2019
 Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2018
 Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2017
 Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2016
 Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2015
 Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2014
 Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2013
 Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2012
 Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2011
 Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2010
 Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2009
 Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2008
 Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2007
 Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2005
 Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2004
 Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2003
 Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2002

Ligações externas 
 Grande Prêmio do Cinema Brasileiro (em português) no Internet Movie Database

 
Fundações no Rio de Janeiro em 2000‎
Prêmios do Brasil